Веста се може односи на:
 Веста, римска богиња ватре и огњишта;
 4 Веста, астероид главног астероидног појаса;
 Веста (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесоти;
 Веста (Парма), насеље у Италији у округу Парма, региону Емилија-Ромања;
 Веста (Бреша), насеље у Италији у округу Бреша, региону Ломбардија.